Halo 4 — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная компанией 343 Industries для игровой консоли Xbox 360. Это первая игра из Reclaimer Saga — новой истории в серии Halo. Также Halo 4 — первая оригинальная игра 343 Industries в рамках серии Halo. До этого разработкой основной серии занималась компания Bungie, создатель серии.

Игра выпущена во всём мире 6 ноября 2012 года, за исключением Японии, где игра была выпущена 8 ноября. Действие игры начинается через четыре года после событий Halo 3, и отмечена возвращением главного героя серии — Мастера Чифа.

Игрок принимает на себя роль Мастера Чифа, который сражается против новой фракции, отколовшейся от остатков Ковенанта, бывшего военного союза инопланетных рас, и против механических воинов империи Предтеч, известных как Прометеи. В игре представлен широкий выбор оружия, врагов и режимов игры, которых не было в предыдущих играх серии.

Halo 4 заработала и принесла своим разработчикам 220 миллионов долларов в первый день своего выхода. Halo 4 ознаменовала новый рекорд во всей франшизе, заработав 300 миллионов долларов в первую неделю продаж.

Сюжет 
Действие происходит в 2557 году. «Буря» — возглавляемая Элитами фракция, разделявшая идеалы социализма и идеи прежнего Ковенанта — была основана арбитром по имени Джул 'Мдама, который таким образом хотел отомстить людям за то, что те поддержали арбитра Теля’Вадама в ходе гражданской войны элитов, в ходе которой погибла его жена Райя. Вместе с элитами Джул решил отправиться на мир-крепость Реквием, где он хотел попытаться пробудить Дидакта (, др. «Наставник»), который помог бы Элиту истребить всё человечество. «Буря» развернула свои войска на Реквиеме в июле 2557 года.

Вопреки перемирию, установленному между человечеством и Элитами, члены «Бури» атаковали персонал ККОН (Космическое Командование Объединенных Наций), так или иначе попавший на Реквием. Шесть месяцев спустя, войска Бури продолжают сохранять своё присутствие на Реквиеме…

Мастер Чиф провел в криосне больше четырёх лет, у Кортаны за это время прогрессировала цифровая форма шизофрении (средний ИИ сходит с ума за семь лет, после этого их уничтожают, а Кортане уже восемь). Обоих персонажей, со свойственным им везением, занесло в сердце искусственной планеты Реквием. «За 4 года многое могло измениться», — сообщает Кортана.

Там их встретили механические прометейцы во главе с Дидактом, представителем расы Предтеч — той самой, которая построила космические кольца, Ореолы. Выясняется, что Предтечи ранее воевали с людьми, и вообще не имеют с ними ничего общего. Оказывается, человечество уже достигало довольно высокого уровня развития, и Предтечи посчитали их явной угрозой для всего живого. В результате войны человек вновь встал на низший уровень своего развития, когда палки и камни были самым «хорошим» оружием.

Древние покорители космоса — это пятиметровые клыкастые верзилы, которые в незапамятные времена грызлись с людьми за жизненное пространство.

Пробудившийся ото сна Дидакт решает закончить войну между Предтечами и людьми. Для этих целей Прометеец решает использовать «Композитор» — жуткое устройство, которое испепеляет тело живого существа, оцифровывая при этом его разум и превращая его в энергетическую сущность, которую затем можно поместить в механическое тело. Именно так Дидакт создал из своих подчиненных и захваченных людей рыцарей-прометейцев. Дидакт активирует «Композитор» и собирается оцифровать всех жителей Земли и начинает с города Новый Феникс, но Мастеру Чифу в итоге удается сбросить Предтечу в межпространственный разлом.

Несмотря на то, что играть нужно за Чифа, ключевая фигура Halo 4 вовсе не он, а его вечная спутница Кортана. Сценаристам неплохо удалось передать её безумие и жертвенную любовь к подопечному спартанцу. Странный дуэт героев остался украшением сериала.

Дополнения 
Всего запланировано три сборника карт для игры. Выход первого — Crimson Map Pack — вышел 10 декабря. Стоимость составляет 800 Microsoft Points. В комплект входят три карты, а также новый режим Extraction, в котором две команды игроков собирают разбросанные по карте ресурсы.

Рецензии 
Halo 4 получила преимущественно положительные отзывы с совокупной оценкой веб-сайтов GameRankings и Metacritic в 86,80 % и 87/100, соответственно.

Продажи 
Halo предлагается в виде двух отдельных редакций: Standard и Limited, вторая из них отличается доступом к будущим дополнениям в форме трёх пакетов карт для мультиплеера.
14 июля 2012 года на San Diego Comic-Con International Microsoft анонсировала выпуск специальной версии консоли, выполненную в стиле Halo 4 — Xbox 360 Limited Edition Halo 4, содержащую жёсткий диск на 320 ГБ, два контроллера, игру Halo 4, проводную гарнитуру и доступ к эксклюзивному загружаемому контенту.

Продажи Halo 4 за первый месяц составили 4 миллиона экземпляров. Это позволило довести суммарные продажи всей серии Halo до 50 миллионов.

Примечания

Ссылки 
 Halo 4 на Halo Waypoint
 

Компьютерные игры 2012 года
Шутеры от первого лица
Продолжения компьютерных игр
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox One
Игры для Windows
Игры для Xbox Series X/S
Halo
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios